За гранью — многозначное словосочетание.

 За гранью — фильм режиссёра Мартина Кэмпбелла.
 За гранью (фильм 2012 года) — датский триллер.
 За гранью — ранобэ и анимэ авторства Нагому Тории.
 За гранью — телесериал Дж. Дж. Абрамса.
 За гранью — музыкальный коллектив.
 За гранью — музыкальный альбом группа Inner Decay в стиле Metalcore.